Султанпур:

 Султанпур — национальный парк в индийском штате Харьяна.
 Султанпур — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Султанпур — город в индийском штате Уттар-Прадеш.